Bou puede referirse a:

 Bou, una población y comuna francesa.
 Son Bou, playa de Menorca (España).
 Bordj Bou Arréridj, playa de Menorca (España).
 British Ornithologists' Union (BOU), organización británica de ornitólogos.
 Gustavo Bou, futbolista argentino.
 Walter Bou, futbolista argentino (hermano de Gustavo Bou).